Klaudyna – pochodna forma imienia Klaudia, powstała od zdrobniałego imienia Claudine, co oznacza 'należąca do rodu Claudia, córka Claudiusa' lub 'mała, kochana Claudia'. Patronką tego imienia jest św. Klaudyna Thévenet. 

Klaudyna imieniny obchodzi 3 lutego, jako wspomnienie św. Klaudyny Thévenet. Można też spotkać dzień 18 listopada.

Znane osoby o tym imieniu:
 Klaudyna Potocka – polska patriotka

To imię nosi główna bohaterka cyklu powieści francuskiej pisarki Colette. 

W Warszawie jest ulica Klaudyny na Bielanach.

Przypisy 

Żeńskie imiona łacińskie